Ольшанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Ольшанское сельское поселение — входит в Чернянский район

Волгоградская область
 Ольшанское сельское поселение — входит в Урюпинский район

Воронежская область
 Ольшанское сельское поселение — входит в Острогожский район

Липецкая область
 Ольшанское сельское поселение — входит в Задонский район

Ростовская область
 Ольшанское сельское поселение — входит в Целинский район

См. также 
 Ольшанский сельсовет